Věžky est un toponyme qui peut désigner :

Věžky, une commune du district de Kroměříž, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Věžky, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie